Democrazia è Libertà - la Margherita, partit polític històric d'Itàlia, vegeu La Margherita
 DLM Forum, acrònim de Dades Llegibles per Màquina, fòrum internacional dedicat a impulsar la gestió dels documents electrònics
 Deutsches LederMuseum, museu dedicat al cuir amb seu a Offenbach am Main, a Alemanya
 Deutsche Liga für Menschenrechte, organització per la defensa dels drets humans d'Alemanya
 DLM AG (de l'acrònim en alemany DampfLokomotiv- und Maschinenfabrik), empresa fabricant de locomotores de vapor de Suïssa
 Derrière le miroir, revista literària històrica de França
 Dead Like Me, sèrie de televisió dels Estats Units
 Minòrids del Lleó (de l'acrònim en anglès December Leonis Minorids), pluja de meteors que presenta el radiant a la constel·lació del Lleó Menor
 Divisió Lleugera Mecànica, tipus d'unitat de l'Exèrcit francès durant la Segona Guerra Mundial
 Funitel (del seu nom en anglès Double-Loop Monocable), remuntador de cable doble
 Drenatge limfàtic manual, drenatge terapèutic mitjançant massatge
 Dosi letal mínima, dosi més petita d'una substància que pot provocar la mort d'un individu
 dlm, codi ISO 639-3 del dàlmata, llengua romànica extinta que fou parlada a Dalmàcia